Бавле́ны — топоним в Кольчугинском районе Владимирской области России.

 Бавлены — посёлок, центр Бавленского сельского поселения.
 Бавлены — село, входит в состав Бавленского сельского поселения.
 Бавлены — железнодорожная станция однопутной неэлектрифицированной линии Бельково-Иваново Ярославского региона Северной железной дороги в поселке Бавлены.